Lucie Hradecká era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Jamie Hampton.

La vincitrice è stata Ol'ga Govorcova, che ha battuto in finale Magdaléna Rybáriková 6-3, 68-7, 7-65.

Teste di serie

 Lucie Hradecká (quarti di finale)
 Magdaléna Rybáriková (finale)
 Anna Tatišvili (quarti di finale)
 Irina Falconi (primo turno)

  Stéphanie Dubois (secondo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (secondo turno)
  Ol'ga Govorcova (campionessa)
  Jamie Hampton (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dow Corning Tennis Classic 2012